A questa voce corrispondono i seguenti personaggi:
Lucio Volusio Saturnino, console nel 12 a.C.
Lucio Volusio Saturnino, console nel 3 d.C.
Quinto Volusio Saturnino, console nel 56 d.C.
Lucio Volusio Saturnino, console nell'87 d.C.